El Roblar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Roblar, Pantelhó, 
 El Roblar, Simojovel, 
 El Roblar, Tabasco, Tenosique, 

Robotskapade Mexikoförgreningar